Французский референдум по расширению Европейского сообщества проводился 23 апреля 1972 года по поводу включения Великобритании, Дании, Ирландии и Норвегии в Европейское сообщество. Большинство избирателей (68,3 %) при явке 60,2 % одобрило расширение Сообщества.

 Вопрос, вынесенный на референдум, был следующий:

Одобряете ли Вы, в рамках новых перспектив, которые открываются в Европе, законопроект, представленный французскому народу Президентом Республики, разрешающую ратификацию договора относительно присоединения Великобритании, Дании, Ирландии и Норвегии в Европейское сообщество?

Результаты

Последующие события 
Во всех присоединяющихся странах также проходили референдумы. С 1 января 1973 года Великобритания, Дания и Ирландия вступили в Европейское сообщество, которое, таким образом, увеличилось до 12 членов. Однако, референдум, прошедший в Норвегии, отверг вхождение в Европейское сообщество (лишь 46,5 % — за).

Примечания

Ссылки 
  Результаты референдума.

Франция
Референдумы 1972 года
1972
1972 год во Франции
Апрель 1972 года
События 23 апреля